Караман — многозначный термин. Может означать:

Топоним

Азербайджан 
 Караман — село в Гёйчайском районе Азербайджана.

Россия 
 Караман — аул в Нововаршавском районе Омской области.
 Караман — село в Марксовском районе Саратовской области.

Турция 
 Караман — город в центральной части Южной Турции, центр одноимённой турецкой провинции.
 Караман — ил на юге Турции.

Франция 
 Караман — кантон во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Караман — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

Персоналии 
 Караман — знатный французский род.
 Александр Караман (род. 1956) — государственный деятель непризнанных Приднестровской Молдавской Республики и Донецкой Народной Республики.
 Динмухамед Караман (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Кенан Караман (род. 1994) — немецко-турецкий футболист.
 Курмет Караман (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Матвей Караман (?—1771)— хорватский католический священник.
 Станко Караман (1889—1959) — югославский биолог.
 Унал Караман (род. 1966) — турецкий футболист и футбольный тренер.
 Хикмет Караман (род. 1960) — турецкий футбольный тренер.
 Караман-бей — основатель бейлика Караманидов.
 Караман — правитель бейлика Алайе в 1424—1446 годах.